

Населені пункти та їхні частини
 Сосново — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сосново — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Сосново — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Сосново — село в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Сосново — село в гміні Бане Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Сосново — частина села Ліпово в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Сосново — лісова осада в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Сосново — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Сосново — присілок, Мішкинський район, Курганська область

Див. також 
 Соснове

Примітки